

Architettura 
 Castello d'Albio – castello situato nel comune svizzero di Monteggio

Geografia

Svizzera 
 Albio – antico nome di Monteggio, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Onomastica 

 Albio – nome proprio di persona maschile, variante di Alba

Persone
Ricardo Albio o Richard White (1590-1682) – matematico e fisico britannico

Altri progetti